Toponímia:
 Kanda (Fukuoka): vila japonesa situada al Districte de Miyako, a la Prefectura de Fukuoka
 Biografies:
 Katsuo Kanda: (Niigata, 1966) futbolista japonès 
 Kiyoo Kanda: futbolista japonès